Frank Fenton ist der Name folgender Personen:

* Frank Fenton (Drehbuchautor) (Francis Edgington Fenton; 1903–1971), britisch-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Frank Fenton (Schauspieler) (Frank Fenton Moran; 1906–1957), US-amerikanischer Schauspieler